Глидден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Глидден, Джозеф (18 января 1813 — 9 октября 1906) — американский фермер, изобретатель современного варианта колючей проволоки.
 Глидден, Фредди (7 сентября 1927 — 1 января 2019) — шотландский профессиональный футболист, который провёл большую часть своей карьеры в «Харт оф Мидлотиан».